Empalot – quartiere di Tolosa
Empalot – stazione della metropolitana di Tolosa
Empalot – gruppo musicale francese